Thomas Fergusson est un nom pouvant désigner:

Thomas Colyer Colyer-Fergusson, 3e baron (1865-1951), 
 (1896-1917), militaire anglais de la Première Guerre mondiale

Voir aussi

Fergusson, Thomas